Die Abkürzung KESK steht für:

 Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, ein Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in der Türkei
 Suomen Keskusta, eine bäuerlich-liberale Partei in Finnland

KESK